

Cinema 
Goldeneye – film del 1987 diretto da Don Boyd
GoldenEye – film del 1995 diretto da Martin Campbell

Letteratura 
Goldeneye – romanzo di John Edmund Gardner del 1995

Musica 
GoldenEye – album del 1995 della colonna sonora del film GoldenEye
GoldenEye – singolo di Tina Turner del 1995, dall'album omonimo

Videogiochi 
GoldenEye 007 – sparatutto in prima persona della Nintendo
GoldenEye: Rogue Agent – videogioco di Electronic Arts
GoldenEye 007 – sparatutto in prima persona di Activision

Personaggi 
GoldenEye – ex agente dell'MI6 e protagonista del videogioco GoldenEye: Rogue Agent

Altro 
Goldeneye – tenuta della Giamaica, appartenuta a Ian Fleming
GoldenEye – satellite presente nel film di 007
Golden Eye – premio cinematografico assegnato al Film Festival di Zurigo